Доповнення (аддон) () — доповнення до існуючої відеогри, що містить різний додатковий ігровий матеріал. Більшість додатків надають нові рівні, зброю, персонажів або продовження до сюжету.

Ціна на доповнення зазвичай набагато менше, ніж на оригінальну відеогру. Це пов'язано з тим, що аддони складаються виключно з вмістом, що доповнює гру, й тому, зазвичай, при завантаженні потребується копія оригіналу. Після випуску значної кількості доповнень до однієї відеогри, розробник може об'єднувати деякі додаткові вмісти в один набір, який коштуватиме дешевше ніж купівля всіх аддон окремо й, можливо, буде цікавішим для гравця (Deluxe Edition, Super Edition тощо). Коли розробка та оновлення припиняються, іноді, всі доповнення та оригінал гри об'єднують в один комплект, називаючи його «Золотою», «Платиновою», «Повною» версією відеогри.

Одним з перших доповнень (але не першим) в історії відеоігор є Wing Commander: The Secret Missions, видане в 1991 році.

Див. також 

 Римейк відеогри
 Контент завантаження
 Мод

Примітки